Australian Open 2007 byl 95. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 15. až 28. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích naposledy s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Švýcar Roger Federer, jenž turnaj opět vyhrál a Amélie Mauresmová, která v osmifinále podlehla Lucií Šafářové. Celková návštěvnost činila 554 858 diváků

V tomto ročníku byl poprvé využit systém jestřábího oka, který hráčům dovoloval počítačovou kontrolu stopy sporného míčku. Systém byl instalován pouze na centrálním dvorci v Rod Laver Arena. Podle pravidel měl každý tenista k dispozici dvě možnosti kontroly míčku během jednoho setu a jednu dodatečnou možnost v tiebreaku.

V úvodní fázi grandslamu došlo k potyčkám mezi tábory srbských, chorvatských a řeckých fanoušků, které musela řešit policie státu Victoria.

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Australian Open – oficiální stránky

 
Tenis v Austrálii v roce 2007